Сельцер — еврейская фамилия.
 Сельцер, Ариэль (род. 1981) — аргентинский футболист, защитник клуба «Хувентуд Унида Университарио».
 Сельцер, Довид (1904—1994) — американский еврейский поэт, писатель, публицист.

См. также 
 Зельцер